Гу́рьевский муниципальный округ — муниципальные образования в регионах России:

 Гурьевский муниципальный округ Кемеровской области, образован в 2019 году;

 Гурьевский муниципальный округ Калининградской области, образован в 2022 году.